Баба Харак Сингх (; ; 6 июня 1867, Сиалкот, Провинции Британской Индии — 6 октября 1963, Дели, Индия) – индийский политик, участник Индийского национально-освободительного движения, 
президент Центральной лиги сикхов, политический лидер сикхов. .

Биография 

Сын богатого промышленника. Был в числе первых студентов, окончивших (1889 г.) Пенджабский университет в Лахоре.

Начал свою общественно-политическую деятельность в 1912 году. Активно занимался проблемами сикхов. В 1915 году председательствовал на Сикхской образовательной конференции, проходившей в Лахоре. 

Член партии Акали дал.

В 1920 г. под его руководством сикхи приняли решение о присоединении к Движению несотрудничества с британскими властями. Боролся против британского правления. Организовывал демонстрации. Подвергался преследованиям. Сидел в тюрьме.

В 1949 году, Неру подарил Бабе Хараку Сингху серебряную копию государственного флага на публичном мероприятии, посвященном его дню рождения. Тогда он сказал: «Немногие руки могут поддерживать честь и достоинство Национального флага лучше, чем его руки. Честность и порядочность Бабы Кхарака Сингха сравнить с кем то невозможно».

Ссылки 
 Baba Kharak Singh

Деятели Индийского национально-освободительного движения
Политики Индии
Персоналии:Сикхизм
Выпускники университета Пенджаба